Valkyria Chronicles (computerspelserie), een computerspelserie van Sega
 Valkyria Chronicles (computerspel), het eerste spel in de serie uit 2008